Podul Iampol-Cosăuți este un pod în construcție care va traversa râul Nistru, reprezentând un proiect de infrastructură comun între Ucraina și Republica Moldova. Proiectul prevede construcția unui segment de autostradă, respectiv a podului de peste Nistru și a drumurilor de legătură și a punctelor de frontieră.

Proiectul de infrastructură 
Despre proiectul de infrastructură se vorbește de zeci de ani, cu precădere după conflictul transnistrian. La acest moment, intrarea pe calea Nistrului în Ucraina dinspre Republica Moldova se face doar traversând Transnistria și punctele de frontieră instalate de către grăniceri. În 2021, Ucraina a anunțat în mod oficială că ia asupra sa cheltuielile întregi asupra podului. După finalizare, ruta Chișinău - Kiev va fi străbătută în mai puțin de 5 ore.

Șantierul a fost demarat în august 2021 prin decopertarea pământului, eliminarea vegetației, amenajarea platformelor provizorii de stocare a materialelor. 

Podul peste râul Nistru este de o importanță strategică pentru Republica Moldova și urmează a fi finalizat până la sfârșitul anului 2022.

Detalii tehnice 

 Lungimea podului este de circa 641 de metri;
 2 benzi de circulație;
 2 benzi de siguranță (de urgență);
 2 piste pentru cicliști;
 2 trotuare pietonale;
 o estacadă cu o lungime de circa 667 de metri pe partea ucraineană.

Note 

Poduri din Republica Moldova